Nom de dos reis de Mauritània:
 Boccus I 111 aC-80 aC
 Boccus II 80 aC-30 aC.